Zarand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zarand (ort), Zanjan, 
 Zarand (kommunhuvudort), Kerman, 
 Zarand (shahrestan), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar